Die Saison 2016/17 war die zehnte Spielzeit der deutschen Basketball-Spielklasse ProA. Die ProA ist die erste Staffel der hierarchisch strukturierten 2. Basketball-Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 22. September 2016 und endete am 1. April 2017. Anschließend folgten die Play-offs um den Aufstieg.

Modus 
An der Liga nahmen planmäßig 16 Mannschaften teil, die eine reguläre Saison als Rundenturnier im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit Hin- und Rückspiel spielen. Die acht in der Abschlusstabelle bestplatzierten Teams spielten in den Play-offs im Modus „Best-of-Five“ zwei Finalteilnehmer aus, die damit das sportliche Teilnahmerecht an der Basketball-Bundesliga (BBL) erwerben, welches sie bei Erteilung einer BBL-Lizenz auf Basis wirtschaftlicher und infrastruktureller Kriterien zum Aufstieg in die BBL berechtigt. Die Finalteilnehmer spielen zudem in Hin- und Rückspiel den Meister dieser Spielklasse aus. Die zwei schlechtesten Teams stiegen in die untere Staffel ProB der zweiten Liga ab.

Anforderungen 
Die teilnehmenden Vereine müssen für die Lizenzerteilung ihre per Lizenzstatut geregelten Nachweise über die sportliche Qualifikation, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Eignung spieltechnischer Einrichtungen und organisatorischen Voraussetzungen erbringen. Bei den spieltechnischen Einrichtungen ist insbesondere eine Spielstätte mit einer Kapazität für 1.500 Zuschauer erforderlich. Darüber hinaus wird die Vereinsorganisation, die Nachwuchsförderung und die Spielstätten-Infrastruktur nach einem Punktesystem bewertet, in dem in dieser Spielzeit mindestens 200 Punkte erreicht werden müssen.

Während des Spieles müssen pro Mannschaft immer zwei deutsche Spieler auf dem Spielfeld stehen, die deutschen Spieler sind mit einer deutschen Flagge auf den Trikots markiert. Es können maximal 18 Spieler je Saison und Team eingesetzt werden. Davon müssen mindestens neun die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Von den maximal zwölf je Spiel einsetzbaren Spielern müssen mindestens sechs Deutsche sein. Es gibt Doppellizenzen für Spieler der Altersklasse U24 mit der Basketball-Bundesliga (BBL) und für U22-Spieler aus den Regionalligen (und darunter). Diese Spieler zählen nicht zu den 18 maximal einsetzbaren Spielern, wohl aber zur nationalen Quote, sofern sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Saisonnotizen 
 Absteiger aus der Basketball-Bundesliga 2015/16 sind der Mitteldeutsche BC und die Crailsheim Merlins.
 Aufsteiger aus der ProB 2015/16 sind der Meister Team Ehingen Urspring sowie Halbfinalist Dresden Titans. Der Finalist Skyliners Juniors Frankfurt bewarb sich nicht um eine Lizenz für die ProA, weshalb der unterlegene Halbfinalist Dresden nachzog.

Hauptrunde

Tabelle 

(A) = Absteiger aus der Basketball-Bundesliga 2015/16
(N) = Neuling / Aufsteiger aus der ProB

Bei Gleichheit wird für die Platzierung die Ergebnisse im direkten Vergleich hergenommen.

Durchschnittliche Zuschauerzahlen

Statistische Bestleistungen

Mannschaften 
Defensiv beste Mannschaft: MLP academics Heidelberg (2090 Punkte, ø 69,67 pro Spiel)
Defensiv schlechteste Mannschaft: Dresden Titans (2682 Punkte, ø 89,40 pro Spiel)

Offensiv beste Mannschaft: Crailsheim Merlins (2631 Punkte, ø 87,70 pro Spiel)
Offensiv schlechteste Mannschaft: HEBEISEN White Wings Hanau (2159 Punkte, ø 71,97 pro Spiel)

Individuelle Spieler

Play-offs 
 Kursiv gekennzeichnete Ergebnisse wurden nach Verlängerung erspielt.

Ehrungen

Spieler des Monats 
 Oktober: Leon Kratzer (C, , Baunach Young Pikes)
 November: Kruize Pinkins (PF, , HEBEISEN WHITE WINGS Hanau)
 Dezember: Marcus Isiah Hatten (PG, , Mitteldeutscher Basketball Club)
 Januar: Tobias Jahn (C, , Team Ehingen Urspring)
 Februar: Joseph Emmanuel Lawson III (PF, , NINERS Chemnitz)
 März: Christopher John Carter (SG, , NINERS Chemnitz)
 April/Mai: Andrew Warren (SG, , Mitteldeutscher Basketball Club)

Youngster des Monats 
 Oktober: Christopher Wolf (PF, , Team Ehingen Urspring)
 November: Jonas Richter (SF, , NINERS Chemnitz)
 Dezember: Daniel Mixich (PG, , NINERS Chemnitz)
 Januar: Aleksej Nikolić (PG, , Baunach Young Pikes)
 Februar: Arnoldas Kulboka (SF, , Baunach Young Pikes)
 März: Leon Kratzer (C, , Baunach Young Pikes)
 April/Mai: Jonas Richter (SF, , NINERS Chemnitz)

Spieler und Trainer der Spielzeit 
Die Gewinner der Auszeichnungen für die gesamte Spielzeit wurden am 7. Juni 2017 bekannt gegeben.

 Spieler des Jahres: Leon Kratzer (C, , Baunach Young Pikes)
 Youngster des Jahres: Jonas Richter (SG, , NINERS Chemnitz)
 Coach des Jahres: Rodrigo Pastore (, NINERS Chemnitz)

Siehe auch 
 ProA

Weblinks 
 2. Basketball-Bundesliga | News – Aktuelle Meldungen aus der ProA auf der offiziellen Webseite

Quellen 

2016/17
Basketballsaison 2016/17